Cuisinier est le patronyme de plusieurs personnes :

 Jacques Cuisinier, architecte fonctionnaliste belge ;
 Jeanne Cuisinier, ethnologue française ;
 Jules-Edmond Cuisinier (1857-1917), peintre et graveur français ;
 Thomas Cuisinier, premier président au parlement de Provence au .

Voir aussi 
 Cuisinier